Parti kan syfta på:

 Politiskt parti – en organiserad grupp personer som söker eller nyttjar politisk makt 
 Parti (schack) – en spelomgång i schack som endast består av en spelad omgång
 Partihandel – handel med stora volymer av varor
 Varuparti – produkter som tillverkats för detaljhandeln